Neher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard von Neher (1806–1886), tysk målare
 Erwin Neher (född 1944), tysk biolog
 Lottie Neher (1894–1927), schweizisk målare
Ludwig Neher (1850–1916), tysk arkitekt
 Michael Neher (1798–1876), tysk målare

Tyska efternamn